Санта-Катарина () — город и муниципалитет в Мексике, входит в штат Сан-Луис-Потоси. Население — 159 человек.

Ссылки 

Муниципалитеты Сан-Луис-Потоси
Города Сан-Луис-Потоси